Энергосбережение:

 Энергосбережение — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и рациональное использование электричества и тепла.

 «Энергосбережение» — научно-технический и обзорно-аналитический журнал для широкого круга специалистов в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.